Teton County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Teton County Courthouse (Driggs, Idaho), NRHP-ID 87001589
 Teton County Courthouse (Choteau, Montana), NRHP-ID 06001093